В одиночному розряді тенісного турніру Montreal Classic 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Керолайн Столл здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Маріс Крюгер (1-ше коло)
  Мішелл Тайлер (чвертьфінал)
  Івонн Вермак (півфінал)
  Лора Дюпонт (півфінал)

 Даян Десфор (чвертьфінал)
 Рута Герулайтіс (1-ше коло)
 Керолайн Столл (переможниця)
 Дана Гілберт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Montreal Classic